

Geografia

Svizzera 
 Erlinsbach – comune nel distretto di Aarau (Canton Argovia)
 Erlinsbach – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)
 Niedererlinsbach – ex comune ora frazione di Erlinsbach, comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)
 Obererlinsbach – ex comune ora frazione di Erlinsbach, comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)